JUI est un sigle qui peut désigner :
 Jamiat Ulema-e-Islam, une organisation islamique pakistanaise.

 Jui, un village du Cameroun.